Kalender steht für:

Instrumente zur Zeitmessung:
 Kalender, ein System zur Einteilung der Zeit in Jahre, Monate, Tage
 Kalendarium, ein Schriftwerk, das die Kalenderdaten zeigt
 Lunarkalender, ein am Lauf des Mondes orientierter Kalender
 Solarkalender, ein ausschließlich am Lauf der Sonne orientierter Kalender
 Lunisolarkalender, eine Kombination aus beiden Formen
 Wochenkalender, ein Kalender mit Wocheneinteilung

Zeitgenössische Kalender:

 Islamischer Kalender, ein Lunarkalender
 Gregorianischer Kalender, das heute nahezu weltweit gültige Nachfolgesystem zum julianischen Kalender
 Jüdischer Kalender, ein Lunisolarkalender

Historische Kalender (Auswahl):

 Ägyptischer Kalender, einen Naturkalender mit Orientierung an den Sternen
 Attischer Kalender, der im antiken Athen gebräuchliche Lunisolarkalender
 Bauernkalender, siehe Kalendarium#Bauernkalender
 Chinesischer Kalender, einen astronomischen Lunisolarkalender
 Heiligenkalender, die Einteilung des Jahres nach Namenstagen und Festen
 Julianischer Kalender, ein von Julius Caesar eingeführter und seit dem 16. Jahrhundert sukzessive abgelöstes Kalendermodell
 Mondkalender (Babylonien), ein theoretisches Lunarkalendermodell
 Römischer Kalender, bestehend aus mehreren lokalen Kalendern mit zunächst lunarem Charakter, die im römischen Reich immer wieder modifiziert und an das lunisolare Kalenderprinzip angepasst wurden
 Tibetischer Kalender, einen astronomischen, lunisolaren Kalender

Weiteres:
 Kalender (Software), eine mit OS X gebündelte Apple-Software zur Verwaltung von Terminen
 Prinz Kalender, den Teil einer sinfonischen Dichtung; siehe Scheherazade (Rimski-Korsakow)
 ein Synonym für Almanach

Kalender ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulkadir Kalender, deutscher Karateka
 Admir Kalender (* 2001), kroatischer Tennisspieler
 Barbara Kalender (* 1958), deutsche Verlegerin und Schriftstellerin
 Engin Kalender (* 1984), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Ilfan Kalender, deutscher Rapper, siehe Gringo (Rapper)
 Willi A. Kalender (* 1949), deutscher Physiker

Siehe auch:

 Calendar (Begriffsklärung)
 Datum (Begriffsklärung)
 Datumsformat, die Form, in der ein Kalenderdatum schriftlich dargestellt wird
 Der große Kalender, ein weltliches Oratorium von Hermann Reutter
 Kalenderentwürfe
 Kalenter (Begriffsklärung)
 Liste der Kalendersysteme
 Zeitrechnung